Vocabolario (o lessico) – una parte o il complesso delle parole e delle locuzioni di una data lingua
Vocabolario (o, più propriamente, dizionario) – opera (a stampa o digitale) che raccoglie, per lo più in ordine alfabetico, le parole e le locuzioni appartenenti ad un dato lessico

Altri progetti